Martyrium bezeichnet
 Leiden und Sterben eines Märtyrers 
 die Grabkirche eines Märtyrers, siehe Martyrion
 eine Kurzgeschichte von Yukio Mishima, siehe Acts of Worship#6. Geschichte: Martyrium